Gminy w USA:
 Whiteford (ang. Whiteford Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Whiteford (ang. Whiteford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall